Пла́нас (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Планас, Карлес (род. 1991) — испанский футболист, защитник клуба «Сельта».
 Планас, Луис (род. 1952) — испанский юрист, министр сельского хозяйства Испании.
 Планас, Николай (1851—1932) — афинский священник Элладской православной церкви.
Планас, Франсиско (1908—?) — кубинский шахматист.